Émile Chomet est un homme politique français
 Sylvain Chomet est un dessinateur et scénariste de bande dessinée, et un réalisateur de films d'animation français
 Yvon Chomet est un footballeur français